Barly (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Barly (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia